Model of Human Occupation
Mohorovičić-discontinuïteit, de grens tussen de aardkorst en de aardmantel
Moho (vogel), een vogelgeslacht uit de orde Zangvogels
Moho (computerspel), een computerspel van de PlayStation 1
Moho (stad), een stad in Peru
Moho (provincie), een provincie van Peru
Moho (district), een district van Peru
Moho (rivier), een rivier in de Centraal-Amerikaanse staat Belize